Синклина́ль, синклина́льная скла́дка ( — кладу вместе) — вид складчатых изгибов слоёв земной коры, характерный вогнутой формой, наклоном слоёв к оси и залеганием более молодых слоёв в осевой части и более древних на крыльях.

Характеристика 
Различают симметричные и асимметричные, коробчатые (c плоским дном) и килевидные и др. синклинали. Обычно сопрягаются с выпуклыми изгибами слоев — антиклиналями. Обычно она обращена замком вниз и слои на её крыльях падают навстречу друг другу. Однако в синклинальной веерообразной складке слои в направлении замка сначала падают в разные стороны, а уже затем навстречу друг другу. В опрокинутой, лежачей и перевёрнутой складках крылья падают в одну сторону, причём в последнем случае синклиналь обращена своим замком вверх. Синклинали широко распространены в складчатых горных сооружениях.

Брахисинклиналь (мульда) 
Овальные синклинали называются брахисинклиналями или мульдами. Это короткая синклинальная складка слоев горных пород, имеющая в плане овальную форму. Пласты горных пород, образующих брахисинклиналь, со всех сторон наклонены к её центру. На геологической карте брахисинклиналь изображается в виде концентрических овальных колец в центре которых располагаются более молодые породы, а по направлению к периферии — всё более и более древние. Отложения, выполняющие мульды, обычно слабо дислоцированы, залегают трансгрессивно, часто с угловым несогласием на подстилающих толщах. Мульды возникают в условиях относительно спокойного тектонического режима.

В современной научной литературе предпочтение отдается варианту термина мульда. Термин употребляется с середины XIX века.

Типы 

 Конседиментационные — синклинали, образующиеся одновременно с накоплением осадков и отличающиеся их повышенной мощностью и более глубоководным характером.
 Постседиментационные — синклинали, возникшие после завершения осадконакопления.

Синформа 
Близкое, но не тождественное синклиналям понятие — «синформа». Она также характеризуется вогнутой формой, но при этом в осевой части могут залегать не более молодые, а более древние слои. Синформы свойственны шарвированным и метаморфическим толщам.

См. также 
 Теория геосинклиналей
 Синклинорий
 Тектоническая дислокация
 Линдтроп, Норберт Теодорович — разработчик синклинальной теории

Примечания 

Тектоника